Atzendorf ist der Name folgender Ortschaften in Sachsen-Anhalt:

 Atzendorf (Merseburg), Ortsteil der Stadt Merseburg im Saalekreis
 Atzendorf (Staßfurt), Ortsteil der Stadt Staßfurt im Salzlandkreis
Siehe auch:
 Azendorf